Corey Beaulieu (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1985-1986 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||68 ||3 ||1 ||4 ||111 ||13 ||1 ||1 ||2 ||13
|-
|1986-1987 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||63 ||2 ||7 ||9 ||188 ||9 ||0 ||0 ||0 ||17
|-
|1987-1988 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||67 ||2 ||9 ||11 ||225 || || || || ||
|- 
|1988-1989 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||32 ||0 ||3 ||3 ||134 || || || || ||
|- 
|1988-1989||Warriors de Moose Jaw || LHOu ||29 ||3 ||17 ||20 ||91 ||7 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|1989-1990 || Whalers de Binghamton || LAH ||56 ||0 ||2 ||2 ||191 || || || || ||
|- 
|1991-1992 || Icehawks de Louisville || ECHL ||8 ||1 ||5 ||6 ||60 || || || || ||
|-
|1991-1992 || Indians de Springfield || LAH ||52 ||0 ||0 ||0 ||157 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1992-1993 || Indians de Springfield || LAH ||68 ||1 ||5 ||6 ||201 ||4 ||0 ||1 ||1 ||21
|-
|1993-1994 || Indians de Springfield || LAH ||69 ||0 ||8 ||8 ||257 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|-  
|1994-1995 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||65 ||2 ||11 ||13 ||180 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH ||11 ||0 ||1 ||1 ||29 || || || || ||
|-
|1995-1996||Wolves de Chicago || LIH ||49 ||0 ||7 ||7 ||124 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|1996-1997 || Moose du Manitoba || LIH ||6 ||0 ||0 ||0 ||14 || || || || ||
|- 
|1996-1997 || Sheffield Steelers || ISL ||28 ||2 ||2 ||4 ||73 || || || || ||
|- 
|1997-1998 || Sheffield Steelers || ISL ||35 ||2 ||7 ||9 ||154 || || || || ||
|-
|1998-1999 || Nottingham Panthers || ISL ||26 ||1 ||4 ||5 ||54 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des IceHawks de Louisville
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Nottingham Panthers
Défenseur de hockey sur glace